Il doppio del torneo di tennis Ahmedabad Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Noam Okun e Nir Welgreen che hanno battuto in finale Noam Behr e Eyal Ran 3-6, 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Noam Behr /  Eyal Ran (finale)
 Ivan Ljubičić /  Gouichi Motomura (semifinali)

 Noam Okun /  Nir Welgreen (Campioni)
 Grégory Carraz /  Régis Lavergne (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ahmedabad Challenger 1998